Андрієвський Іван Іванович — український радянський науковець-ветеринар
 Андрієвський Іван Прохорович — український викладач
 Андрієвський Іван Самійлович — перший український професор ветеринарії
 Андрієвський Іван Семенович — український педагог